Влади́мир Тю́рин:
 Тюрин, Владимир Александрович (1933—2015) — советский и российский историк-востоковед.
 Тюрин, Владимир Анатольевич (род. 1958) — российский криминальный авторитет, вор в законе.
 Тюрин, Владимир Михайлович (1936—2002) — советский и российский журналист.
 Тюрин, Владимир Фёдорович (1937—2021) — советский и российский учёный в области системного программного обеспечения.
 Тюрин, Владимир Фёдорович (1948—2021) — советский и российский конструктор вооружений, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.